Paulo Roberto Moraes é doutor e mestre em Geografia Física pela Universidade de São Paulo; Bacharel e Licenciado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conhecido por trabalhos sobre o efeito do clima sobre a saúde, e autor de livros didáticos.

Hoje, é diretor e autor do Sistema Anglo de Ensino. Também é autor de livros didáticos e paradidáticos em diversas editoras. Já atuou como diretor e professor do Curso Anglo e foi professor e pesquisador pela na PUC-SP.

É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP) e da Royal Geographical Society (RGS).

Em 2009 fez parte da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009.

Publicações 

As Áreas Tropicais Úmidas e as Febres Hemorrágicas Virais. São Paulo: Humanitas, 2008.
Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Editora Harbra, 2011. 4 edições. ISBN 9788529403120

 
 
Geógrafos do Brasil
Alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo